Z14 ou Z-14 peut faire référence à :
 BMW Z14, un prototype du scooter BMW C1 ;
 Le Mystère Z 14, une bande-dessinée de la série Les Aventures d'Attila ;
 Z 14 Friedrich Ihn un destroyer de la Kriegsmarine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres